Оскар (кинопремия, 1930, апрель)
 Оскар (кинопремия, 1930, ноябрь)